Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 року пройшли 16 серпня на вулицях Пекіна з фінішем на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (1:23:00) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, що виконали норматив В (1:24:30) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань обидва рекорду залишилися колишніми.

Змагання 
Використані наступні скорочення:
 SB — найкращий результат у сезоні
 PB — найкращий результат у кар'єрі
 DSQ — дискваліфікований

Проміжні результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки